Денис Леонтьевич Малюська (; род. 19 ноября 1981 года, Дунаевцы, Хмельницкая область, Украинская ССР, СССР) — украинский юрист и бизнесмен. Председатель правления BRDO/World Bank Group. Народный депутат Украины 9-го созыва от партии «Слуга народа». С 29 августа 2019 года министр юстиции Украины.

Биография 
Учился на юридическом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (2004) и в Лондонском университете (2016). Магистр права.

Долгое время работал юристом, специализируясь в вопросах регулирования предпринимательской деятельности, урегулирования споров и банкротства. В 2004 году основал адвокатское объединение "Адвокатская фирма «Бизнес-право». Основатель и руководитель ООО «Радник Прес» (издательская деятельность).

В 2010 году был назначен консультантом по развитию частного сектора Группы Всемирного банка. На этой должности он оказывал техническую поддержку правительствам Украины и стран Центральной Азии. Впоследствии был избран заместителем председателя правления BRDO/World Bank Group — независимого неправительственного экспертно-аналитического центра, созданного по инициативе Министерства экономического развития и торговли и западных партнеров: Всемирного банка и правительства Канады.

Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 21 в списке. На время выборов: специалист по развитию частного сектора Группы Всемирного банка, беспартийный.

С 29 августа 2019 года министр юстиции Украины в правительстве Гончарука. Член Национального инвестиционного совета (с 24 декабря 2019).

Семья 
 Жена — Людмила Сергеевна Рабчинская;
 дети — Елизавета, Ульяна, Соломия, Нестор.

Примечания

Ссылки 
 
 Верховна Рада України

Выпускники юридического факультета Киевского университета
Выпускники Лондонского университета
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Министры юстиции Украины
Члены партии «Слуга народа»
Правительство Шмыгаля